KR o Kr también puede referir a:

 KR, código de país ISO 3166-1 alfa-2 y OMM para Corea del Sur

Deportes 

 KR (Club de baloncesto), asociado con Knattspyrnufélag Reykjavíkur
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur, un club de fútbol islandés
 Regreso del inicio, en el fútbol americano y canadiense

Transporte 

 Comores Aviation International (designador de la aerolínea IATA KR)
Kenya Railways
 Konkan Railways, India
 Autoridad de Red de Raíl de Corea
 Aeropuerto Internacional de Krasnodar (código de aeropuerto IATA KR), que sirve a la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia
 Provincia de Crotona, Italia, registro de vehículos

Otros 

 .kr, código de país ámbito de nivel superior (ccTLD) de Corea del Sur
 KR (ANSI), un ANSI X3.64 escapada secuencia
 K. R. Mercado, Bangalore, India
 Kanuri Lengua (ISO 639 alfa-2)
 Kayser-Roth, fabricante de ropa en Carolina del Norte
 Kiribati (FIPS 10-4 código de país), un estado soberano en Micronesia
 Representación de conocimiento y razonamiento, en inteligencia artificial
 Kroger, un americano grocery cadena, símbolo de NYSE
 Krone, o Krona, varias monedas
 Criptón, un elemento químico con símbolo Kr
 Duque magnífico Konstantin Konstantinovich de Rusia (1858-1915), poeta conocido por su seudónimo "KR"
KR o Kola Real